"Castagnole" pode significar:
 Castagnole (doce), doce típico lígure
 Castagnole Piemonte, comuna italiana da província de Turim
 Castagnole delle Lanze, comuna italiana da província de Asti
 Castagnole Monferrato, comuna italiana da província de Asti

Desambiguações de topônimos